Andrzej Tkacz ist der Name folgender Personen:
* Andrzej Tkacz (Eishockeyspieler) (* 1946), polnischer Eishockeyspieler
 Andrzej Tkacz (Schauspieler) (* 2001), polnischer Schauspieler